Kosciusko – capoluogo della Contea di Attala, Mississippi (USA)
Contea di Kosciusko – contea dell'Indiana (USA)

Pagine correlate 
Kosciuszko